Hetepheres I, Oud-Egyptische koningin, echtgenoot van farao Snefroe.
 Hetepheres II, Oud-Egyptische koningin, echtgenoot van Kaoeab, farao Djedefre en Anchaf
 Hetepheres (priesteres)